ТГВ (дельта-9-тетрагидроканнабиварин), . Содержится в соцветиях и листьях конопли. По молекулярной структуре —  с пропиловой боковой цепью;  Медицинские свойства неизвестны (по некоторым данным ингибирует чувство голода, тогда как ТГК его усиливает) [].

Примечания